

Persone 
 Abrahão De Moraes (1917-1970) – astronomo e matematico brasiliano
 Agnaldo Pinto de Moraes Júnior, meglio noto come Agnaldo (1994) – calciatore brasiliano
 Anselmo de Moraes, noto come Anselmo (1989) – calciatore brasiliano
 Baltazar Maria de Morais Júnior, detto Baltazar (1959) – ex calciatore brasiliano
 Benedicto de Moraes Menezes, noto come Benedicto Zacconi (1910-1944) – calciatore brasiliano
 Cláudio Pêcego de Moraes Coutinho, detto Cláudio Coutinho (1939-1981) – allenatore di calcio brasiliano
 Davidson Roberto de Moraes Lampariello (1980) – ex pallavolista brasiliano naturalizzato italiano
 Ederson Santana de Moraes, noto semplicemente come Ederson (1993) – calciatore brasiliano
 João Batista Mascarenhas de Moraes (1883-1968) – generale brasiliano
 João Paulo Queiroz de Moraes, noto semplicemente come João Paulo (1996) – calciatore brasiliano
 José Edmílson Gomes de Moraes, noto come Edmílson (1976) – ex calciatore brasiliano
 Júlio César Coelho de Moraes, meglio noto come César (1954) – ex calciatore brasiliano
 Luiz Augusto de Moraes Tatit (1951) – cantante, compositore e accademico brasiliano
 Marcos Evangelista de Moraes, noto come Cafu (1970) – ex calciatore brasiliano
 Sérgio Ricardo de Moraes (1982) – lottatore di arti marziali miste
 Thaisa de Moraes Rosa Moreno, meglio nota come Thaisa (1988) – calciatrice brasiliana
 Valdir de Moraes Filho, noto come Valdir Bigode (1972) – allenatore di calcio ed ex calciatore brasiliano
 Vinícius de Moraes (1913-1980) – poeta, cantante, compositore, drammaturgo e diplomatico brasiliano
 William De Moraes (1988) – schermidore brasiliano

Altro 
 Cratere De Moraes – cratere lunare
 Trajano de Moraes, fino al 2003 Trajano de Morais – comune del Brasile nello Stato di Rio de Janeiro

Pagine correlate 
Moraes